Prénom féminin.

Voir aussi